

Persone 

Bruce Konopka – giocatore di baseball statunitense
Harald Konopka – calciatore tedesco
Jan Konopka – militare polacco, generale dell'esercito napoleonico
Magda Konopka – attrice e modella polacca
Mikuláš Konopka – atleta slovacco
Miloslav Konopka – atleta slovacco
Piotr Nowina-Konopka – politico polacco
Zenon Konopka – hockeista su ghiaccio canadese

Personaggi 

Konopka – famiglia di personaggi di Tempesta d'amore